JUT steht für:
 Juticalpa Airport (IATA-Code), Flughafen von Juticalpa (Olancho), Departamento Olancho, Honduras

jut steht für:
 Jütisch (ISO-639-3-Code), dänische Dialekte in Jütland

Abkürzung